Guidar peut désigner :
 les Guidar, une population du Cameroun et du Tchad
 le guidar, une langue tchadique